Nussbaum of Nußbaum kan verwijzen naar:

Plaats 
 Nußbaum, plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Personen 
 Felix Nussbaum, Duits kunstschilder en Holocaustslachtoffer
 Horst Nussbaum, Duits voetballer en muziekproducent (artiestennaam Jack White)
 Martha Nussbaum, Amerikaans filosofe en hoogleraar

Bouwwerk 
 Felix-Nussbaum-Haus, museum in de Duitse stad Osnabrück, gewijd aan het werk van Felix Nussbaum